

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Eih“ beginnt.

Eih 



Eiho 
 Eiholzer, Nicole (* 1995), Schweizer Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Eiholzer, Urs (* 1951), Schweizer Arzt